Kunratice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Kunratice u Cvikova (Kunnersdorf), Okres Česká Lípa
Gemeinde Kunratice u Frýdlantu (Kunnersdorf), Okres Liberec
Gemeinde Kunratice u České Kamenice (Kunnersdorf), Okres Děčín
Stadtteil Kunratice (Prag) in Prag
Ortsteil Kunratice u Šluknova (Kunnersdorf) der Stadt Šluknov im Okres Děčín
Ortsteil Kunratice (Kunnersdorf) oder Liberec XXIX, Teil der Stadt Liberec im Okres Liberec

Siehe auch: 
 Kundratice (Begriffsklärung)